S-Лига 2008 () — тринадцатый сезон S-Лиги с момента её основания.

География участников

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Цвета: синий = победа хозяев поля, жёлтый = ничья, красный = победа гостей.

Бомбардиры

Примечания

Источники 
 Официальный сайт S-Лиги
 Чемпионат Сингапура по футболу 2009 на rsssf.com
 Чемпионат Сингапура по футболу 2008 на soccerway.com

2008
Футбол в Азии в 2008 году
Спорт в Сингапуре в 2008 году